Лос Колорадитос има више значења:

 Лос Колорадитос (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Колорадитос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику